Таналык — топоним в России:

 Таналык — река в юго-восточной части Башкирии.
 Таналык — село в Кваркенском районе Оренбургской области.
Таналык — археологический памятник бронзового века.